Per Calmette si può intendere

Geografia 
 La Calmette – comune francese del Gard

Persone 
 Albert Calmette (1863-1933) – medico e microbiologo francese
 Gaston Calmette (1858-1914) – giornalista, fratello di Albert, direttore de Le Figaro dal 1903 al 1914
 Joseph Calmette (1873-1952) – storico francese

Altro 
 Bacillo di Calmette-Guérin – microrganismo utilizzato come vaccino contro la tubercolosi.